Долина — форма рельєфу
 Долина — українське прізвище

Місто:
 Долина — Івано-Франківська область, Долинський район, районний центр

Села:
 Долина — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Ратнівський район
 Долина — Дніпропетровська область, Юр'ївський район
 Долина — Донецька область, Слов'янський район
 Долина — Запорізька область, Токмацький район
 Долина — Івано-Франківська область, Тлумацький район
 Долина — Київська область, Обухівський район
 Долина — Кіровоградська область, Знам'янський район
 Долина — Полтавська область, Полтавський район, Полтавська міська громада
 Долина — Полтавська область, Полтавський район, Решетилівська міська громада (до 2020 року — Решетилівський район)
 Долина — Рівненська область, Дубенський район
 Долина — Сумська область, Глухівський район
 Долина — Сумська область, Недригайлівський район
 Долина — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Теребовлянський район
 Долина — Тернопільська область, Чортківський район

Колишні села:
 Долина (Дніпровський район)

Природоохоронна територія
 Долина — заказник, Хмельницька область

Села:
 Долина — Добрицька область
 Долина — Шуменська область

Долина () — район міста Загір'я, Підкарпатське воєводство, Сяноцький повіт

Долина — деревня, Чувашія, Ядрінський район

Поселення:
 Долина () — Горенський регіон, община Тржич
 Долина () — Помурський регіон, община Пуцонці

Див. також 
 Долинські
 Суха Долина
 Річкова долина

pl:Dolina (ujednoznacznienie)

Долина — українське прізвище. Відомі носії:
 Долина Валерій Федорович — український журналіст.